Sokol Krč může znamenat: 
 TJ Sokol Praha 4 - Krč
 Eagles Praha, dříve SK Krč Altron, dříve Sokol Krč, baseballový a softballový klub